

Biografia
Toscano, originario di Chiesina Uzzanese, ha fondato nel 2011 l'associazione di produzione cinematografica Kappa Film Production con la quale ha prodotto alcuni cortometraggi, il mediometraggio Due sbirri per caso e il lungometraggio Storia di un inganno di cui è stato co-autore, co-regista e uno degli attori protagonisti. Dal 2011 ha partecipato come attore a produzioni nazionali ed internazionali. Nel 2021 è stato co-autore e co-protagonista del film Uno strano weekend al mare.

Filmografia

Attore 
 Maxine, regia di Alessio Novi - Cortometraggio (2011)
 Una favola da raccontare, regia di  Aldo Pellegrini (2011)
 Radio Audience, regia di Raffaele Totaro (2012)
 Lettere italiane, regia di Yuri Parrettini e Federico Micali - Web serie (2012)
 Due sbirri per caso, regia di Alessio Biagioni (2013)
 Amen, regia di  Roberto Conti - Cortometraggio (2013)
 La moglie dell'amico, regia di Alessio Biagioni - Cortometraggio (2013)
 Adech, regia di Alessandro Cecchini (2014)
 Storia di un inganno, regia di Massimo Di Stefano e Alessandro Ingrà (2014)
  I giorni dell'apocalisse, regia Leonardo Soldati (2016)
 Inspiegabile follia, regia di Massimo Di Stefano e Raffaele Totaro - Cortometraggio (2016)
 Uno strano weekend al mare, regia di Alessandro Ingrà (2021)

Sceneggiatore 
 Due sbirri per caso (2013)
 Storia di un inganno (2014)
 Inspiegabile follia - Cortometraggio (2016)
 Uno strano weekend al mare (2022)

Regista 
Storia di un inganno (2014)
Inspiegabile follia - Cortometraggio (2016)

Collegamenti esterni